Перша ліга Словенії 1994—1995 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобула Олімпія (Любляна).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Мура взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як переможець Кубку Словенії 1994—1995.

Позначення:

Результати

Плей-оф
Переможцями плей-оф серед 6 команд Першої ліги стали Примор'є (Айдовщина) та Ізола. Ці клуби залишились у вищому дивізіоні Словенії на наступний сезон.

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1994–1995
Словенія
Словенія
1994 у словенському спорті
1995 у словенському спорті